Cryptoderis är ett släkte av svampar. Cryptoderis ingår i familjen Gnomoniaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptoderis